A 2016. évi nyári olimpiai játékokon az úszás férfi 100 méteres pillangóúszás versenyszámát augusztus 11-én és 12-én rendezték az Olympic Aquatics Stadiumban. Az aranyérmet a szingapúri Joseph Schooling nyerte. A második helyen hármas holtverseny alakult ki, három versenyző, Michael Phelps, Chad le Clos és Cseh László ezüstérmes lett. Bronzérmet nem osztottak ki. Pulai Bence a 26. helyen végzett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Előfutamok
A rövidítések jelentése a következő:
 Q: az elődöntőbe jutott, időeredmény alapján

Elődöntők
A rövidítések jelentése a következő:
 Q: a döntőbe jutott, időeredmény alapján
 AS: Ázsia-rekord

1. elődöntő

2. elődöntő

Döntő
A rövidítések jelentése a következő:
 OR: olimpiai rekord
 AS: Ázsia-rekord

Jegyzetek

Források
 

Úszás a 2016. évi nyári olimpiai játékokon